Дубровинский сельский округ

Российская Федерация

Тюменская область 

 Дубровинский сельский округ Вагайского района
 Дубровинский сельский округ Ярковского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Дубровинский сельский округ Мамлютского района